John McNulty est un nom pouvant désigner:

 (1895-1959), journaliste et auteur américain
 (né en 1968), entraineur américain de football américain
 (c. 1860), capitaine et pionnier américain
 (né en 1949), artiste irlandais
 (fl. c. 1918), militaire américain
 (1879-1943), évêque catholique anglais
 (1917-2004), homme militaire américain
, agent de liaison américain au Pentagone
 (1934-2020), professeur américain de droit
 (1898-?), prélat catholique américain
 (1832-1912), militaire confédéré américain
 (1891/96-1984), homme d'affaires américain du Maryland
 (1881/83-1947), homme politique américain du Minnesota

Voir aussi

McNulty, Joseph